Panamerikanska spelen 1979 hölls i San Juan, Puerto Rico under perioden 1- 15 juli 1979. Staden tog emot 3 700 aktiva från 34 länder som tävlade i 22 grenar, vilket gjorde spelen till den dittills största upplagan av panamerikanska spelen. Säkerheten stod i fokus på grund av Puerto Ricos politiska status. TV-nätverket CBS sände 12 timmar från spelen till USA.

Medaljtabell 
Värdlandet i särskilt markerad tabellrad.

Sporter 
  Bågskytte
  Friidrott
  Basket
  Boxning
  Cykling
  Simhopp
  Fotboll
  Judo
  Rodd
  Simning
  Konstsim
  Volleyboll
  Brottning

Källor 
 

Panamerikanska spelen 1979